Кондамін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Кондамін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Прізвище 
 Шарль Марі де ла Кондамін (1701—1774) — французький астроном, геодезист та мандрівник.